Humber peut désigner :

Géographie et toponymie

Au Canada 
 Humber River, Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Humber—St. Barbe—Baie Verte, circonscription électorale fédérale situé à Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Humber (Ontario), une rivière en Ontario ;
 Humber College, campus à Toronto, Ontario ;

En Angleterre 
 Humber, une rivière et un estuaire dans le nord de l'Angleterre ;
 Humber Bridge, pont reliant le East Yorkshire au North Lincolnshire ;

En géologie 
 Zone Humber, une des 5 zones tectonostratographiques des Appalaches ;

Personnages 
 Humber le Hun, un légendaire roi des Huns

Automobile 
 Humber (automobile), le nom des voitures manufacturées par le groupe Rootes dépendant de Chrysler Corporation ;
 Humber Light Reconnaissance Car et Humber Armoured Car : des véhicules blindés britanniques de la Seconde Guerre mondiale ;

Homonymie de toponyme
Homonymie